

Substantif 
Un paquet est en général un petit colis ou un regroupement d'objets (par exemple, un maudit paquet d'étoiles dans l'histoire de la Nativité par Julos Beaucarne).

Paquet peut aussi désigner :

en informatique :
 paquet, un fichier qui permet d'installer un logiciel, une bibliothèque, etc. ;
 paquet logiciel (du terme anglais ), un produit logiciel standard destiné aux professionnels ;
 paquet, dans le domaine des télécommunications, une unité de données ;
 dans la terminologie JPEG 2000, un paquet forme l'unité de base de la syntaxe du codestream JPEG 2000 ;
 El paquete hebdomadaire, une sorte de panier informatique de contenus audiovisuels et Internet piratés qui est vendu « sous le manteau » auprès de la population de Cuba ;

autre
 au rugby à XV, le mot paquet est parfois utilisé en français pour désigner le pack des avants.

Nom composé ou expression 
 paquet-cadeau, un paquet (colis) présenté dans un emballage fantaisie
 paquet-poste, un paquet (colis) emballé et portant les nom et adresse du destinataire de façon à être acheminé par les services de la poste
 paquet de mer, une masse d'eau de mer s'abattant d'un coup, par exemple sur le pont d'un navire ou sur le littoral en raison d'une forte houle
 pieds paquets ou pieds et paquets, une spécialité culinaire du sud-est de la France

Entreprise 
 Éditions Paquet, société d'édition suisse spécialisée dans la bande dessinée
 Compagnie de navigation Paquet (CNP), créée par l'armateur Nicolas Paquet, devenue Croisières Paquet et vendue à la Compagnie maritime des chargeurs réunis

Patronyme 

 Aimé Paquet (1913-2001), homme politique français de droite modérée ;
 Anselme Homère Pâquet (1830-1891), homme politique canadien ;
 Charles Paquet (1877-1962), général de brigade français ;
 Dominique Paquet (1954-), comédienne, dramaturge et philosophe française ;
 Eugène Paquet (1867-1951), homme politique canadien ;
 Gilles Paquet (1936-2019), économiste et un professeur canadien ;
 Gilles Paquet-Brenner (1974-), réalisateur français ;
 Jean-Baptiste Paquet (né en 1981), joueur de rugby à XV ;
 Jean-Guy Paquet (né en 1938), scientifique et homme d'affaires québécois ;
 Jean-Pierre Paquet (1907-1975), architecte français ;
 Kévin Monnet-Paquet (né en 1988), footballeur français ;
 Louis-Adolphe Paquet (1859-1942), prêtre, théologien et écrivain canadien ;
 Nicolas Paquet (1831-1909), armateur français ;
 Olivier Paquet (1973-), écrivain français de science-fiction ;
 Philippe Paquet (1987-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Philippe Paquet (né en 1960), journaliste et sinologue belge ;
 Pierre Paquet (1875-1959), architecte français ;
 Thérèse Paquet-Sévigny, diplomate canadienne ;
 Tom Paquet (né en 2002), coureur cycliste luxembourgeois.

Toponyme 

 Rivière à Paquet, une rivière québécoise.

Homonymie de patronyme